Stavrós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stavrós (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Stavrós (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis), 
 Stavrós (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, lat 38,64, long 23,61), 
 Nisís Stavrós (ö i Grekland), Attika, Nomós Attikís, 
 Stavrós (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 
 Stavros (ort i Grekland), Kreta, Nomós Chaniás, 

Robotskapade Greklandförgreningar